Lac Trèfle et Lac du Trèfle peut se référer à:

Toponymes

Chemin du Lac-du-Trèfle, chemin dans Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, Québec.
Chemin du Petit-Lac-du-Trèfle, chemin dans Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, Québec.
Lac Trèfle, lac dans Saint-Urbain (Québec) (municipalité de paroisse), MRC de Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 33' 34" Nord; 70° 43' 37" Ouest.
Lac Trèfle, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 20' 37" Nord; 68° 30' 51" Ouest.
Lac Trèfle, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC de Pontiac, en Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 14' 27" Nord; 77° 40' 20" Ouest.
Lac Trèfle, lac de Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 15' 28" Nord; 71° 39' 12" Ouest.
Lac Trèfle, lac de Rouyn-Noranda (ville), Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 56' 54" Nord; 79° 01' 07" Ouest.
Lac Trèfle, lac de Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 24' 16"  75° 11' 13" Ouest.
Lac Trèfle, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 52" Nord; 73° 38' 03" Ouest.
Lac Trèfle, lac de La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 53" Nord; 73° 54' 10" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Sagard (territoire non organisé), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 56" Nord; 70° 00' 36" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 35' 59" Nord; 73° 55' 16" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 44' 53" Nord; 74° 00' 11" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Béarn (municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 01" Nord; 78° 59' 56" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Les Escoumins (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 28' 10" Nord; 69° 28' 18" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Colombier (Québec) (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 52' 30" Nord; 69° 00' 29" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Mont-Albert (territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 06' 40" Nord; 65° 21' 16" Ouest.
Lac du Trèfle (rivière de l'Écluse), lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 07' 45" Nord; 72° 10' 31" Ouest.
Lac du Trèfle, Lac de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 24' 55" Nord; 73° 55' 21" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 00' 55" Nord; 74° 30' 04" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 02' 38" Nord; 73° 36' 45" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 45' 28" Nord; 76° 33' 16" Ouest.
Lac du Trèfle, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 28" Nord; 75° 06' 34"S Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 31' 32" Nord; 70° 19' 50" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 23' 45" Nord; 78° 35' 56" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 43" Nord; 74° 55' 53" Ouest.
Lac du Trèfle, lac de Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 16' 34" Nord; 78° 01' 58" Ouest.
Lac en Trèfle, lac dans Lalemant (Québec) (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 03' 23" Nord; 70° 41' 24" Ouest.
Lac en Trèfle, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 36" Nord; 73° 08' 22" Ouest.
Petit lac Trèfle, lac de Lac-De La Bidière (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 24' 49" Nord; 75° 10' 11" Ouest.
Petit lac du Trèfle, lac de Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 36' 21" Nord; 73° 53' 54" Ouest.
Lac Trèfle d'Eau, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 07' 34" Nord; 78° 08' 23" Ouest.